Termenul „Bingen” se poate referi la:

Bingen am Rhein oraș in Rheinland-Pfalz
Bingen (bei Sigmaringen) comună in Baden-Württemberg
Districtul Mainz-Bingen in Rheinland-Pfalz
Bingen (Washington) localitate cu 672 de locuitori in statul Washington, SUA